Lixing ist der Name zweier Gemeinden im Département Moselle in Lothringen, Frankreich:

 Gemeinde Lixing-lès-Rouhling
 Gemeinde Lixing-lès-Saint-Avold
 Lixing (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Lixing (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Lixingen